Henriettea patrisiana
Licania licaniiflora
Licania macrophylla